Orfeo, Claudio Monteverdi operája
 Orfeo, magyar amatőr művészeti csoport